Le Championnat de squash du British Open masculin 1992 est l'édition 1992 du British Open qui se déroule au Lambs Squash Club & Centre de conférences de Wembley à Londres  du 7 au 13 avril 1992. Jansher Khan gagne son premier British Open , en battant Chris Robertson en finale.

Têtes de série

Tableaux et résultats

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open
 British Open féminin 1992

masculin 1992
Compétition de squash à Londres
British Open masculin
Sport en Angleterre en 1992
Sport en avril 1992